

Filmografia parziale

Regista 
Ёlki (2010)
Il tempo dei primi - Spacewalker (2017)

Altri progetti

Collegamenti esterni